Artyleria małego kalibru - artyleria strzelająca pociskami kalibru mniejszego niż 85 mm (w naziemnej artylerii lufowej i rakietowej), od 20 do 60 mm (w artylerii przeciwlotniczej) i od 20 do 85 mm (w artylerii nadbrzeżnej i okrętowej).

kalibru małego